UFC on ESPN: Rodriguez vs. Waterson, известный также как UFC on ESPN 24 или UFC Vegas 26 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 8 мая 2021 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Марина Родригес победила Мишель Уотерсон единогласным решением судей. В соглавном бою Алекс Мороно победил Дональда Серроне техническим нокаутом в первом раунде.

Подготовка турнира 
Изначально в качестве заглавного поединка турнира был запланирован бой в легчайшем весе между Кори Сэндхэгеном (#2 в рейтинге) и бывшим двукратным чемпионом UFC в легчайшем весе Ти Джеем Диллашоу (вне рейтинга). Для Диллашоу этот бой должен был стать первым после его двухлетней дисквалификации из-за положительного результата теста на эритропоэтин (ЭПО), в результате чего он был лишён титула чемпиона.

Замена главного события турнира 
 
27 апреля стало известно, что Диллашоу получил рассечение брови во время тренировки и не будет допущен атлетической комиссией к турниру, поэтому их бой с Сэндхэгеном будет перенесён на другую дату. В качестве нового заглавного поединка в этот же день был запланирован бой в женском минимальном весе между Мариной Родригес и бывшей чемпионкой Invicta FC Мишель Уотерсон. 4 мая этот бой получил официальный статус нового заглавного поединка турнира. Обе спортсменки выступают в минимальной весовой категории, но по причине выступления бойцов на коротком уведомлении, данный бой пройдёт в весе на категорию выше.

Изменения карда турнира 
На турнире должен был состояться бой в женском легчайшем весе между бывшей чемпионкой UFC в данной весовой категории Холли Холм и победительницей шоу The Ultimate Fighter: Team Rousey vs. Team Tate в легчайшем весе Джулианной Пенья. Однако Холм была вынуждена отказаться от боя, сославшись на гидронефроз. В свою очередь, Пенья также была удалена из карда турнира в пользу титульного поединка против действующей чемпионки Аманды Нунис на UFC 265.

Ожидалось, что бывший претендент на титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе Роксанна Модаффери встретится с Тайлой Сантус на этом турнире. Тем не менее, Модаффери была вынуждена сняться с боя из-за разрыва мениска за месяц до события, и бой был отменён.

Ожидалось, что Джимми Флик встретится с Франсиску Фигейреду в поединке в наилегчайшем весе на этом турнире. 10 апреля Флик объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах. На замену Флику должен был выйти Джей Пи Бэйс. Однако, Бэйс вероятно травмировался и также отказался от боя, после чего Фигейреду был окончательно исключен из карда турнира. Ожидается, что теперь Фигейреду проведёт бой против Малколма Гордона на турнире 17 июля.

На турнире в лёгком весе должны были встретиться Николас Мотта и Дамир Хаджович. Тем не менее, Мотта в середине апреля снялся с боя из-за травмы. В свою очередь, Хаджович был перенесен на другой турнир и должен встретиться с Янси Медейросом через две недели на UFC Fight Night: Фонт vs. Гарбрандт.

В качестве соглавного поединка турнира был запланирован бой в полусреднем весе между бывший претендентом на титул чемпиона UFC в лёгком весе Дональдом Серроне и другим бывшим претендентом на чемпионский титул в лёгком весе, а также победителем шоу The Ultimate Fighter 1 в среднем весе, Диего Санчесом. Однако, Санчес был удален из боя 28 апреля после увольнения из UFC, вызванного конфликтом Санчеса с организацией, который, в свою очередь, был спровоцирован его тренером Джошуа Фабиа. Его на коротком уведомлении заменил Алекс Мороно.

Изменения карда накануне турнира 
Бой между тяжеловесами Беном Ротуэллом и Филипи Линсом должен был пройти на UFC Fight Night: Эдвардс vs. Мухаммед, но был отменён из-за травмы Ротуэлла и впоследствии перенесён на этот турнир. В то время как Ротуэлл успешно првёл весосогонку и на взвешивании уложился в лимит весовой категории, Линс не участвовал в церемонии взвешивания, так как не прошёл медицинское освидетельствоание перед боем из-за болезни, и в итоге был снят с боя. В дальнейшем, поединок между Ротуэллом и Линсом был переназначен на UFC Fight Night: Фонт vs. Гарбрандт.

На церемонии взвешивания Карлус Диегу Феррейра и Райан Бенуа не уложились в лимиты веса для своих боев. Феррейра весил 160,5 фунтов, что на четыре с половиной фунта превысило допустимый лимит для боя в лёгкой весовой категории. Он будет оштрафован на 30% своегоо гонорара за бой в пользу соперника и его поединок с Грегором Гиллеспи пройдёт в промежуточном весе. Бенуа весил 129 фунтов, что на три фунта превысило лимит для боя в наилегчайшей весовой категории. В итоге, его поединок с Заррухом Адашевым был отменён Атлетической комиссией штата Невада из-за существенных проблем со здоровьем у бойца после неудачной весосгонки.

Также за несколько часов до начала турнира был отменён бой в женском минимальном весе между Амандой Рибас и бывшей чемпионкой Invicta FC Анджелой Хилл из-за положительного теста на COVID-19 у Рибас.

Анонсированные бои 

[*] Рейтинг Родригес и Уотерсон в Топ-15 женской минимальной весовой категории, рейтинг Серроне в Топ-15 лёгкой весовой категории.

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

[**] Карлус Диегу Феррейра не смог уложиться в лимит лёгкой весовой категории и заплатит 30% от своего гонорара в пользу соперника.

[***] Филипи Линс не прошёл медицинское освидетельствование перед участием в соревнованиях, его поединок с Беном Ротуэллом отменён.

[****] Райан Бенуа не смог уложиться в лимит наилегчайшей весовой категории. Из-за проблем со здоровьем, связанных с неудачной сгонкой веса у Райна Бенуа его поединок с Заррухом Адашевым отменён.

Результаты турнира 
В связи с отменой трёх боёв непосредственно перед началом турнира, составы главного и предварительного кардов были изменены.

[1] Рефери снял с Нчукви одно очко во втором раунде из-за повторяющихся запрещённых ударов в пах.

Официальные судейские карточки турнира.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Грегор Гиллеспи vs. Карлус Диегу Феррейра**
 Выступление вечера: Алекс Мороно и Карлстон Харрис
[**] Из-за проваленного взвешивания Феррейра был лишён денежного бонуса за лучший бой вечера. Его награда была отдана Гиллеспи, который в итоге получил в качестве бонуса $100 000.

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
11 мая после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Дональд Серроне (бывший #15) после поражения на турнире покинул рейтинг лёгкого веса.

См. также 
 2021 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC on ESPN